Nicolas este un nume de botez masculin, care se poate referi la:

Nume de familie 
 Adolfo Nicolás

Nicolaas 
 Nicolaas Beets
 Nicolaas Bloembergen

Vezi și 
 Saint-Nicolas (dezambiguizare)
 Nicolae (nume)